Nikolaïevsk ou Nikolaevsk est le nom des localités suivantes :
 Nikolaïevsk, ville de l'oblast de Volgograd en Russie
 Nikolaïevsk-sur-l'Amour, ville du kraï de Khabarovsk en Russie
 Nikolaïevsk, ancien nom de Pougatchev, ville de l'oblast de Saratov en Russie
 Nikolaevsk, village de l'Alaska aux États-Unis 

Nikolaïevskaïa ou Nikolaïevski, adjectif russe formé sur le prénom Nicolas, a désigné plusieurs lieux et institutions de l'Empire russe dont :
 Académie navale de Saint-Pétersbourg (anciennement Nikolaïevskaïa Morskaïa Akademiya) 
 Académie du génie Nicolas
 Corps des cadets Nicolas
 École de cavalerie Nicolas
 École militaire d'état-major Nicolas
 Gare de Léningrad à Moscou (anciennement Nikolaïevski vokzal)
 Gare de Moscou à Saint-Pétersbourg (anciennement Nikolaïevski vokzal)
 Chemin de fer Saint-Pétersbourg – Moscou (anciennement Nikolaïevskaïa jelesnaïa doroga)

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme